Antetonitrus ingenipes (lat. "antes del trueno de grandes pies") es la única especie conocida del género extinto Antetonitrus de dinosaurio sauropodomorfo que vivió a principios del período Jurásico, entre 201 a 190 millones de años desde el Hettangiense al Sinemuriense, en lo que es hoy África. Es considerado el saurópodo más antiguo conocido, pero no es el más basal. Fue un cuadrúpedo herbívoro, como todos sus parientes posteriores, pero muestra adaptaciones primitivas para utilizar las extremidades anteriores para agarrar, en lugar de puramente para el apoyo de peso.

Descripción 
Era un herbívoro cuadrúpedo, como muchos de sus parientes posteriores, aunque fuera más pequeño que algunos de ellos. Era el mayor animal del Triásico, medía alrededor de 10 metros de largo y 1,5 a 2 m de altura en las caderas. Llegando pesaba unos 1800 kilogramos, era herbívoro, sus cuatro patas eran casi iguales, caminaba muy lentamente ya que los paleontólogos han podido estudiar sus huellas, además en el quinto dedo tenían una gran garra que usarían para defenderse, pero todavía demuestra algunas adaptaciones primitivas como los brazos para agarrar, en vez de puramente para servir de ayuda para soportar el peso. Solo han encontrado fósiles de un animal denominado por los paleontólogos A. ingenipes. Sin embargo, los arcos neurales de las vértebras no estaban fusionadas con los cuerpos vertebrales, lo que indica que este individuo tal vez no era completamente desarrollado.

Antetonitrus muestra varias características que parecen acercarle a los de saurópodos posteriores, pero todavía conserva algunas características primitivas. A diferencia de la mayor parte de sus antepasados más pequeños y ligeramente construidos, Antetonitrus era sobre todo cuadrúpedo. Como saurópodo, sus miembros anteriores eran mucho más largos, similares a sus miembros traseros, que en animales anteriores y los huesos de la muñeca eran más amplios y más gruesos para soportar más peso. Sin embargo, el primer dígito de la mano, también llamado pulgar, era todavía largo y flexible, capaz de cerrarse contra la mano. En saurópodos derivados, los huesos de la muñeca son grandes y gruesos, con el fin de trabar la mano en una posición permanentemente en pronación para ayudar a tiempo completo a soportar del peso, y la mano es incapaz de agarrar.

Antetonitrus ya muestra adaptaciones para un tamaño creciente de cuerpo como se ve en todos los saurópodos posteriores. Los huesos de la muñeca eran más amplios y más gruesos para soportar más peso, mientras que el fémur era elíptica en sección transversal. Las vértebras soportaban altas espinas neurales y bien desarrolladas articulaciones del hipósfeno-hipantro, que añaden rigidez al tronco. El primer dedo del pie trasero ya lleva una garraa grande más larga que el primer metatarsiano; sin embargo, esto no tenía forma de garra en hoz como se ve en los saurópodos posteriores. El fémur es ligeramente sigmoidal en vista lateral en lugar de recto como en otros saurópodos.

Descubrimiento e investigación 

Adam Yates, experto australiano en los sauropodomorfos tempranos, nombró a Antetonitrus en un informe de 2003 coescrito con el surafricano James Kitching. El nombre se deriva de la palabra latina ante- ("anterior") y tonitrus (" trueno"), que hace referencia a su existencia, anterior de otros saurópodos conocidos, específicamente a Brontosaurus, "lagarto trueno". La única especie conocida es A. ingenipes, del latín ingens, "masivo" y pes, "pie", porque muestra el principio del desarrollo de pies diseñados solamente para apoyar el peso. Los fósiles ahora conocidos como Antetonitrus fueron descubiertos originalmente por Kitching en 1981 en el Estado Libre de Sudáfrica,
y fueron almacenados en el Instituto del Bernard Price en donde fueron etiquetados como Euskelosaurus por más de veinte años. Yates los reconoció como un taxón separado y publicó una descripción varios años después, en el 2003. El holotipo, o espécimen original, consiste en varias vértebras y numerosos huesos del miembro anterior y del miembro trasero, presuntamente de un individuo. Cinco huesos más del miembro de otro individuo más pequeño también fueron referidos el género.

Clasificación 
Un análisis cladístico reconoce a Antetonitrus como saurópodo basal, ocupando una posición entre animales derivados tales como Isanosaurus o Vulcanodon y saurópodos más básicos como Anchisaurus o Melanorosaurus. Las vértebras traseras son extremadamente similares a Lessemsaurus de Sudamérica, mientras que los huesos del miembro son similares a Blikanasaurus, otro saurópodo temprano grande de Sudáfrica. Sin embargo, estos animales no fueron incluidos en un análisis cladístico con Antetonitrus porque son poco conocidos. Aunque Antetonitrus no es el saurópodo más temprano desde un punto de vista filogenético, es actualmente el saurópodo conocido más antiguo cronológicamente, o comparte esa distinción con otros saurópodos tempranos de la misma formación, como Melanorosaurus y Blikanasaurus. Inicialmente se consideró que sus fósiles fueron recuperados de la zona inferior de la Formación Elliot la cual data de la época del Noriense del Triásico Superior, hace aproximadamente 221 a 210 millones de años. Estudios posteriores indicaron que en realidad provienen de la zona superior de la Formación Elliot, del Jurásico Inferior. El saurópodo conocido más antiguo habría sido Isanosaurus del Rhaetiense, un segmento levemente más reciente del Triásico, de Tailandia. Se hallaron saurópodos tempranos y a sus parientes prosaurópodo en todos los continentes que se encontraban unidos en ese entonces en el  supercontinente, Pangea, que permitió su dispersión a través del mundo entero.

Sistemática 

Filogenia simplificada de Sauropodomorpha basales realizada por McPhee et al. 2014.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Antetonitrus en Paleofreak
 National Geographic artículo sobre es descubrimiento de Antetonitrus. 
 Posteo acerca de Antetonitrus  en Dinosaur Mailing List, escrito por Adam Yates

Sauropoda
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de África